Michael Moore peut désigner :

 Michael D. Moore dit Mickey Moore (1914-2013), réalisateur américain ;

 Michael Moore (né en 1945), contrebassiste de jazz américain ;
 Michael Moore (né en 1954), écrivain et réalisateur américain de documentaires ;

 Michael Moore (né en 1954), saxophoniste de jazz ;
 Michael Moore (né en 1965), homme politique britannique.